Direttore artistico – figura professionale che opera nel campo dello spettacolo
 Direttore artistico – nell'animazione, figura professionale che si occupa in particolare dell'ambientazione, della scenografia e dei fondali
 Direttore artistico – nella pubblicità, figura professionale che si occupa di studiare la parte visuale, grafica e tipografica della comunicazione di un prodotto o servizio